Šen-čen-š’ () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Šen-čen v provincii Kuang-tung. Založen byl v roce 1994. Svůj současný název nese od roku 2015. Jedná se o mistra Čínské lidové republiky z ročníku 2004. Klubové barvy jsou červená a černá. Od sezóny 2012 působí v čínské druhé nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Šen-čen s kapacitou 32 500 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Šen-čen-š’ ()

Historické názvy 

 1994 – Šen-čen-š’ (Šen-čen-š’ cu-čchiou ťü-le-pu)
 1996 – Šen-čen Fej-ja-ta (Šen-čen Fej-ja-ta cu-čchiou ťü-le-pu)
 1997 – Šen-čen Pching An (Šen-čen Pching An cu-čchiou ťü-le-pu)
 1999 – Šen-čen Pching An Pao-sien (Šen-čen Pching An Pao-sien cu-čchiou ťü-le-pu)
 2000 – Šen-čen Pching An Kche-ťien (Šen-čen Pching An Kche-ťien cu-čchiou ťü-le-pu)
 2002 – Šen-čen Pching An Pao-sien (Šen-čen Pching An Pao-sien cu-čchiou ťü-le-pu)
 2003 – Šen-čen Ťien-li-pao (Šen-čen Ťien-li-pao cu-čchiou ťü-le-pu)
 2006 – Šen-čen Ťin-wej (Šen-čen Ťin-wej cu-čchiou ťü-le-pu)
 2007 – Šen-čen Siang-süe Šang-čching-jin (Šen-čen Siang-süe Šang-čching-jin cu-čchiou ťü-le-pu)
 2009 – Šen-čen Le-ťün (Šen-čen Le-ťün cu-čchiou ťü-le-pu)
 2009 – Šen-čen Chung-cuan (Šen-čen Chung-cuan cu-čchiou ťü-le-pu)
 2015 – Šen-čen-š’ (Šen-čen-š’ cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 

 Chinese Super League ( 1× )
 2004

Známí hráči

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1994: Chinese Yi League
 1995: Chinese Jia-B League
 1996: Chinese Jia-A League
 1997: Chinese Jia-B League
 1998–2003: Chinese Jia-A League
 2004–2011: Chinese Super League
 2012– : China League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1994
Šen-čen